Высшая лига Казахстана по баскетболу 2017/2018 — является третьим сезоном Высшей лиги национальной федерации баскетбола Казахстана.

Участники

Регулярный чемпионат

Плей-офф

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 

2017 год в баскетболе
2018 год в баскетболе